Le terme cake peut désigner :

Cuisine 
 Un cake est un gâteau sucré ou salé ;
 Une pizza cake est une préparation culinaire mixant la pizza et le cake ;
 Un cheesecake ou cheese-cake est un gâteau au fromage.

Musique 
 Cake est un groupe de musique américain.

Série télévisée 
 Cake, une série télévisée américaine créée en 2006.

Cinéma 
 Cake, un film américain réalisé par Juwan Chung en 2004 ;
 Cake, un film américano-canadien réalisé par Nisha Ganatra en 2005 ;
 Cake, un film américain réalisé par Will Wallace en 2007 ;
 Cake, un film américain réalisé par Daniel Barnz sorti en 2014.

Personnalités 
 Jonathan Cake (né en 1967), acteur anglais de télévision

Voir aussi 
 Cake-walk : danse du 
 CakePHP : un logiciel
 Cakewalk : société éditant des logiciels, notamment le Cakewalk Sonar

Homonymie de titre